Скукю — топоним Латвии:
 Скукю — озеро в Илукстском крае;
 Скукю — болото в Мадонском крае.